Бугаец — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бугаец, Анатолий Александрович (1940—2011) — генеральный директор ОАО «Турбоатом», г. Харьков, Герой Украины.
 Бугаец, Марина Кузьминична (1926—?) — колхозница, звеньевая семеноводческого совхоза имени 9 января, Хорольский район Полтавской области, Герой Социалистического Труда.
 Бугаец, Николай Григорьевич (1914—1983) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.